Gobiconodon zofiae foi um mamifero da ordem triconodonta descoberto na china(formação Yixian); viveu em meados do período Cretaceo assim como os outros da familia Gobiconodontidae.

Mamíferos do Cretáceo